117-й сезон ФК «Барселони» 2016—2017 і 86-й поспіль у Ла-Лізі, найвищому дивизіонів іспанського футболу. Клуб бав участь у турнірах: чемпіонаті, кубку, суперкубку Іспанії, Лізі чемпіонів.

Форма 
Користується формою фірми «Nike». Спонсором клубу також стала катарська авіакомпанія «Qatar Airways».

Гравці

Склад команди

Статистика гравців 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!
! style="width:70px;"|Ліга
! style="width:70px;"|Європа
! style="width:70px;"|Кубок Іспанії
! style="width:70px;"|Інші
! style="width:70px;"|Загалом
|-
|align=left|Ігор зіграно       || 38 || 10 || 9 || 2 || 59
|-
|align=left|Ігор виграно          || 28 || 6 || 6 || 2 || 42
|-
|align=left|Ігор внічию        || 6 || 1 || 2 || 0 || 9
|-
|align=left|Ігор програно         || 4 || 3 || 1 || 0 || 8
|-
|align=left|Голів забито       || 116 || 26 || 24 || 5 || 171
|-
|align=left|Голів пропущено     || 37 || 12 || 9 || 0 || 58
|-
|align=left|Різниця забитих і пропущених голів    || 79 || 14 || 15 || 5 || 113
|-
|align=left|"Сухих" матчів       || 12 || 4 || 2 || 2 || 19
|-
|align=left|Голів тими, хто вийшов на заміну || 2 || 2 || 1 || 1 || 5
|-
|align=left|Загалом ударів по воротах        || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Прицільних ударів по воротах   || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Кутових            || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Гравців залучено       || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Положено поза грою           || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Порушень правилщодо команди     || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Порушень правилкомандою    || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Жовтих карток       || 65 || 20 || 17 || 3 || 105
|-
|align=left|Червоних карток          || 1 || 1 || 2 || 0 || 4
|-

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 27 травня 2017

Хет-трики 

(Д) – вдома ; (Г) – у гостях

«Сухі» матчі 
Станом на 14 січня 2017.

Дисциплінарні покарання 

Враховуючи всі офіційні матчі. Наведено футболістів, що зіграли за основний склад принаймні в одній грі упродовж сезону.

Травми

Передсезонні та товариські матчі

Міжнародний кубок чемпіонів

Трофей Хоана Гампера

Суперкубок Каталонії

Кубок Qatar Airways

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Суперкубок Іспанії

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Барселона»
Барселона